Iracoubo (gemeente), gemeente in Frans-Guyana
 Iracoubo (rivier), rivier in Frans-Guyana